Зільське озеро — альтернативна українська назва озера Зіль у швейцарському кантоні Швіц.
 Зільське озеро — альтернативна українська назва озера Зільс у швейцарському кантоні Граубюнден.